Miejscowości w Polsce:
 Pogalewo Małe
 Pogalewo Wielkie